Podkraj (Ajdovščina)
Podkraj (Hrastnik)
Podkraj (Ravne na Koroškem)
Podkraj (Velike Lašče)
Podkraj (Žalec)